Бюксероль ():

 Бюксероль — коммуна в департаменте Кот-д’Ор
 Бюксероль — коммуна в департаменте Вьенна